Robert King, 4t Earl de Kingston (1796–1867), irlandès mira atentament, soldat i Whig polític
 Robert King (bisbe) (mort 1558), anglès churchman i bisbe d'Oxford
 Robert King (polític australià) (1920–1991)
 Robert King (director), (nascut 1960), fundador i director de l'orquestra de música The King's Consort
 Robert King (cricketer) (1909–1992), cricketer
 Robert King (cricketer, nascut 1978), anglès cricketer
 Robert King (economista) (nascut 1951), economista americà
 Robert King (futbolista) (1862–1950), futbolista internacional anglès
 Robert King (jurista) (1600–1676), jurista anglès i acadèmic
 Robert King (músic), amb Cicatrius
 Robert King (photojournalist), americà independent photojournalist
 Robert King (escriptor), guionista de la pel·lícula Clean Slate (Amnèsia perillosa)
 Robert King, víctima a un Malo kingi medusa que era subsegüentment anomenat dins memòria d'ell
 Robert Un. King, entrenador de futbol americà dins 1890
 Robert Bruce King (nascut 1940), jutge americà
 Robert King, 1r Viscount Lorton (1773–1854), irlandès mirar atentament i polític
 Robert Emmet King (1848–1921), alcalde de Louisville, Kentucky (1896)
 Robert Hillary King, membre de Pantera Negre americà i activista
 Robert L. King (nascut 1946), figura política americana
 Robert R. King (nascut 1942), polític americà; Estats Units enviat especial per Drets Humans coreans Del nord Emet 2009
 Robert Turner King (1824–1884), cricketer
 Robert King, 1r Baró Kingsborough (1724–1755), irlandès landowner i polític
 Robert T. King (Vermont) (1917–1970), Vermont polític Republicà
 Robert Wade King, atleta
 Robert King (motociclista)

Pàgines de desambiguació de biografies